Varios barcos de la Armada de Chile han sido nombrados Cochrane o  Almirante Cochrane en honor a Thomas Cochrane (1775 -1860), comandante durante la guerra de ese país contra España por su independencia:

Almirante Cochrane, buque líder en su clase de buques batería, lanzado en 1874, y desguazado en 1933.
Ordenado como Acorazado chileno Almirante Cochrane, un buque de guerra acorazado colocado en quilla en Reino Unido en 1913, pero adquirido sin terminar por la Royal Navy en 1917, y convertido en el portaviones HMS Eagle.
Destructor Cochrane, un destructor de la Clase Fletcher, antiguamente el USS Rooks (DD-804), puesto en servicio en la Armada de Chile en 1962, y desguazado en 1983.
Almirante Cochrane, un destructor clase County, ex HMS Antrim (D18), adquirido por la Armada de Chile en 1984, y desmantelado en 2006.
Almirante Cochrane (FFG-05), una fragata Tipo 23, la ex HMS Norfolk (F230), puesta en servicio en la Armada de Chile en 2006.

Cochrane, buque chileno